Dacryopinax är ett släkte av svampar. Dacryopinax ingår i familjen Dacrymycetaceae, ordningen Dacrymycetales, klassen Dacrymycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dacryopinax